Zürcher Derby steht für den:
 Derby zwischen dem FC Zürich und GC Zürich, siehe Zürcher Derby (Fussball)
 Derby zwischen Kloten Flyers und ZSC Lions, siehe Zürcher Derby (Eishockey)